Die Liste der Nationalen Kulturdenkmale Tschechiens enthält alle Kulturdenkmale in der Tschechischen Republik, die zum Nationalen Kulturdenkmal () erklärt wurden.

Die Nummerierung nach der ÚSKP-Nummer ist großteils zugleich chronologisch.

Ehemalige Nationale Kulturdenkmale Tschechiens

Weblinks 
 Datenbank der Nationalen Kulturdenkmale im Internetportal MonumNet (tschechisch).

Einzelnachweise 

!
Liste (Kulturdenkmale in Tschechien)